Комо може да се отнася за:

 Комо, град в Италия;
 Лаго ди Комо, езеро в Италия;
 Комо, провинция в Италия;
 Комо Калчо, италиански футболен отбор от едноименния град;
 Комо, река в Габон;
 Комо, департамент в Габон;
 Комо, град в Австралия.